Arosio bezeichnet:

 Arosio TI, eine ehemals selbstständige Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Arosio (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Como, Italien

Arosio ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Arosio (1963–2009), italienischer Philosoph